Jean  (1382 † 1436) est comte de Foix et de nombreuses autres terres 
 Jean de Foix (après 1410 † 1485, en l'église de Castelnau-de-Médoc), comte de Benauges,  (, francisé en "comte de Candalle"), vicomte de Castillon et de Meilles, captal de Buch, fait prisonnier lors de la bataille de Castillon.
 Jean de Foix (1450-1500), comte d'Étampes, vicomte de Narbonne 
 Jean de Foix (1454-?), vicomte de Lautrec, vicomte de Villemur
 Jean de Foix (1483-1529), archevêque de Bordeaux